Tlalnepantla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tlalnepantla de Baz, 
 Tlalnepantla, 
 Tlalnepantla (kommun), Morelos, 
 Tlalnepantla, Morelos, 
 Tlalnepantla, San Luis Potosí, Tamazunchale, 
 Tlalnepantla (region)